Winchester Township ist der Name folgender Townships:

in den Vereinigten Staaten:
 Winchester Township (Minnesota)
 Winchester Township (Nevada)
 Winchester Township (Ohio)

in Kanada:
 Winchester Township (Ontario)